Musicbox steht für:
 musicbox, den ersten deutschen Musikkanal im Fernsehen
 Die Musicbox, eine Hörfunksendung auf Ö3
 GIGA Musicbox, eine Fernsehsendung bei GIGA
 einen Automaten, der nach dem Einwurf von Geld Musik abspielt, siehe Musikbox
 Das Winterthurer Ladengeschäft Musicbox, auf den der Onlinehändler CeDe.ch zurückgeht.

Music Box steht für:
 Music Box (Album), ein Album von Mariah Carey
 Music Box – Die ganze Wahrheit, ein US-amerikanischer Spielfilm
 Music Box (Fernsehsender), paneuropäischer Musiksender